Владимир Дембо:
 Дембо, Владимир Борисович (род. 1950) — израильский педагог и шахматный тренер.
 Дембо, Владимир Осипович (1887—1937) — журналист, публицист и редактор, племянник И. А. Дембо.